Tinotus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Sharp 1883. Tinotus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Tinotus